Kurtschatow ist der Name:
 des sowjetischen Atomphysikers Igor Wassiljewitsch Kurtschatow (1903–1960)
 des russischen Radiochemikers Boris Wassiljewitsch Kurtschatow (1905–1972)

sowie zweier nach ihm benannter Städte:
 im Gebiet Ostkasachstan (Kasachstan), siehe Kurtschatow (Kasachstan)
 in der Oblast Kursk (Russland), siehe Kurtschatow (Russland)

Sonstiges:
 Kurtschatow-Institut, physikalisch-technisches Institut in Russland
 Mount Kurchatov, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 (2352) Kurchatov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels